Osoby:
 Ellen Soeding – niemiecka pisarka

Zobacz też:
 Söding